Mandarinli steht für:
 
 die ehemaligen Triebwagen des Regionalverkehrs Bern-Solothurn, siehe RBS Be 4/8 41–61
 den 1978 beschafften Prototyp Nummer 121 des Trolleybus Winterthur